Este artigo traz listas elaboradas por revistas, sites e canais especializados no desporto ténis, sobre os melhores tenistas.

"TENNIS Magazine: Os 40 Melhores Tenistas da Era Aberta" 
No ano de 2005, para comemorar os seus 40 anos, a revista TENNIS Magazine publicou um ranking, elaborado por seus editores, em que constavam os 40 melhores tenistas, masculinos e/ou femininos, da era aberta (ou era moderna).
  Pete Sampras
   Martina Navratilova
  Steffi Graf
  Chris Evert
  Björn Borg
  Margaret Court
  Jimmy Connors
  Rod Laver
  Billie Jean King
   Ivan Lendl
  John McEnroe
  Andre Agassi
    Monica Seles
  Stefan Edberg
  Mats Wilander
  John Newcombe
  Serena Williams
  Boris Becker
  Roger Federer
  Ken Rosewall
  Roy Emerson
  Martina Hingis
  Evonne Goolagong Cawley
  Guillermo Vilas
  Venus Williams
  Jim Courier
  Arantxa Sánchez Vicario
  Ilie Năstase
  Lindsay Davenport
  Arthur Ashe
  Justine Henin
  Tracy Austin
   Hana Mandlíková
  Lleyton Hewitt
  Stan Smith
  Jennifer Capriati
  Gustavo Kuerten
  Virginia Wade
  Patrick Rafter
  Gabriela Sabatini

Tennis Channel: Os 100 Melhores Tenistas da história 
Em março de 2012, o canal Tennis Channel elaborou uma lista dos 100 melhores tenistas da história (em inglês: 100 Greatest of All Time), em que foram inlcusos tant tenistas masculinos, quanto femininos.

O Brasil contou com 2 representantes nesta lista: Maria Esther Bueno (38o) e Gustavo Kuerten (55o).

Bleachreport.com: Os 25 Melhores Tenistas Homens da Era Aberta 
Em 2009, o site Bleachreport.com divulgou sua lista dos "The 25 Greatest Male Tennis Players of the Open Era"

25a.  Patrick Rafter
25b.  Lleyton Hewitt 
24.  Andy Roddick 
23.  Manuel Orantes 
22.  Yevgeny Kafelnikov 
21.  Michael Chang 
20.  Thomas Muster 
19.  Gustavo Kuerten 
18.  Ilie Nastase 
17.  Jim Courier 
16.  John Newcombe 
15.  Arthur Ashe 
14.  Guillermo Vilas 
13.  Stefan Edberg 
12.  Boris Becker 
11.  Mats Wilander 
10.  Rafael Nadal 
09.  Ken Rosewall 
08.  Ivan Lendl 
07.  Jimmy Connors 
06.  John McEnroe 
05.  Andre Agassi 
04.  Pete Sampras 
03.  Roger Federer 
02.  Bjorn Borg 
01.  Rod Laver

Revista Time: 30 Lendas do Ténis Feminino: Passado, Presente e Futuro 
Em Junho de 2011, a revista Time divulgou a lista "30 Legends of Women's Tennis: Past, Present and Future". A lista elaborada não era um ranking.

01. Li Na
02. Anastasia Pavlyuchenkova
03. Andrea Petkovic
04. Petra Kvitova
05. Caroline Wozniacki
06. Yanina Wickmayer
07. Victoria Azarenka
08. Agnieszka Radwanska
09. Bethanie Mattek-Sands
10. Ana Ivanovic
11. Samantha Stosur
12. Vera Zvonareva
13. Maria Sharapova
14. Kim Clijsters
15. Justine Henin
16. Serena Williams
17. Venus Williams
18. Martina Hingis
19. Monica Seles
20. Arantxa Sánchez-Vicario
21. Gabriela Sabatini
22. Steffi Graf
23. Tracy Austin
24. Martina Navratilova
25. Chris Evert
26. Evonne Goolagong
27. Virginia Wade
28. Rosie Casals
29. Margaret Court
30. Billie Jean King

Listas de tênis
Tenistas